

Patronymes 
Fedotov (masculin ; ) ou Fedotova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

Alexandre Fedotov (1841–1895), dramaturge russe
Alexandre Fedotov (1932–1984), pilote d'essai soviétique et héros de l'Union soviétique 
Anatoli Fedotov (né en 1966), joueur de hockey sur glace russe
Glikeria Fedotova (1846–1925), actrice russe
Grigory Fedotov (1916–1957), joueur et entraîneur de football soviétique
Gueorgui Fedotov  (1886–1951), philosophe religieux, historien et journaliste russe
Ilia Fedotov (né en 2003), joueur de hockey sur glace russe
Iouri Fedotov (1947–2022), ambassadeur russe au Royaume-Uni
Ivan Fedotov (né en 1996), joueur de hockey sur glace russe
Maksim Fedotov (né en 2002), joueur de hockey sur glace russe
Maxim Fedotov, chef d'orchestre
Pavel Fedotov (1815–1852), peintre russe
Piotr Fedotov (né en 1922), officier de l'armée soviétique et héros de l'Union soviétique
Sergueï Fedotov (1931-2019), géophysicien, vulcanologue et sismologue soviétique et russe
Vladimir Fedotov (né en 1943), joueur et entraîneur de football russe
Vladimir Fedotov (né en 1966), joueur et entraîneur de football russe 

Patronyme russe